Bosznia-Hercegovina
 Donja Paklenica, falu Doboj községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Gornja Paklenica, falu Doboj községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Paklenica, falu Novszka községben, Sziszek-Monoszló megyében
Starigrad-Paklenica, falu és község Zára megyében
Paklenica Nemzeti Park természetvédelmi terület a Velebit hegylánc tengeri oldalán